Newcomb può riferirsi a:

Astronomia 
 Cratere Newcomb – Cratere meteoritico sulla Luna
 Cratere Newcomb – Cratere meteoritico su Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Newcomb – città della Contea di Essex, New York
 Newcomb – census-designated place della Contea di San Juan, Nuovo Messico

Persone 
 Simon Newcomb – astronomo statunitense